Flevoland bezeichnet

 die Provinz in den Niederlanden, siehe Provinz Flevoland
 die für die Provinz namensgebenden Polder, siehe östliches Flevoland und südliches Flevoland

Siehe auch:

 Mittelwellensender Flevo
 Kurzwellensender Flevo